Fu la ventesima stagione della League of Ireland First Division e vennero promosse le prime tre squadre qualificate ovvero: il Finn Harps, l'UCD e il Bray Wanderers.

First Division

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti;

Note

2004
Calcio nel 2004